Китч () — одно из ранних стандартизированных проявлений массовой культуры, характеризующееся серийным производством и статусным значением.
 Китч, Тейлор (род. 1981) — канадский актёр и модель.

См. также 

 Китчен
 Кич